Sestra může znamenat:

 sestra – běžné označení sourozence ženského pohlaví
 sestra, řádová sestra či řeholní sestra je označení řeholnice
 zdravotní sestra – ošetřovatelka v nemocnicích a lékařských ordinacích; označení vzniklo díky tomu, že řeholnice ve špitálech pečovaly o nemocné
 jako sestry a bratři se mezi sebou běžně titulují souvěrci (například křesťané) a příslušníci některých organizací (v České republice např. skauti, lidovci)

řeky
 Sestra (přítok Finského zálivu) – řeka v povodí Finského zálivu v Leningradské oblasti v Rusku.
 Sestra (přítok Dubny) – přítok řeky Dubny v Moskevské oblasti v Rusku
 Velká Sestra – přítok řeky Lamy v Moskevské oblasti v Rusku.
 Malá Sestra – přítok řeky Lamy v Moskevské oblasti v Rusku.

v kultuře
 Sestra (román) – román Jáchyma Topola z května 1994
 Sestra (album) – deska Jáchyma Topola a Psích vojáků na motiv stejnojmenné knihy z roku 1994
 Sestra (film) – film Víta Pancíře z roku 2008 natočený na motivy stejnojmenného románu Jáchyma Topola
 Sestra v akci – americký film z roku 1992
 Sestra v akci 2 – americký film z roku 1993

Externí odkazy